Miroslav Šmíd (ur. 1952, zm. 1993) – czeski taternik, alpinista i fotograf górski
 Miroslav Šmíd – czeski żużlowiec